Een Europese weg
De straatnaam van de N863
Europaweg (wandelroute) - een wandelroute in Zwitserland, tussen Grachen en Zermatt. 
Europaweg (Groningen) - Een weg in Groningen